Fritz Schultz ist der Name folgender Personen:

* Fritz Schultz (Unternehmer) (vor 1904–1967), deutscher Unternehmensgründer 
 Fritz Schultz-Grunow (1906–1987), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 
 Fritz Schultz-Merzdorf (1890–1956), deutscher Schriftsteller
 Fritz-Rudolf Schultz (1917–2002), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Friedrich Schultz
 Fritz Schulz
 Friedrich Schulz
 Friedrich Schultze
 Fritz Schulze
 Friedrich Schulze